Wilhelm Keilmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Keilmann (Journalist) (1845–1902), deutschamerikanischer Schriftsteller und Journalist 
 Wilhelm Keilmann (Komponist) (1908–1989), deutscher Komponist